hiperprzestrzeń w fantastyce naukowej
 wielowymiarowa czasoprzestrzeń w fizyce
 hiperprzestrzeń w matematyce